Il singolare  dell'Open d'Orléans 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Michaël Llodra era il detentore del titolo.

David Goffin ha battuto in finale Ruben Bemelmans 6–4, 3–6, 6–3.

Teste di serie

 Philipp Kohlschreiber (primo turno)
 David Goffin (Campione)
 Xavier Malisse (Quarti di finale, ritiro)
 Nicolas Mahut (primo turno)

  Gilles Müller (secondo turno)
  Steve Darcis (ritiro a causa di un infortunio alla spalla destra)
  Jesse Levine (quarti di finale)
  Simone Bolelli (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open d'Orléans 2012